Крішан () — комуна в Румунії, у повіті Тулча.
 Крішан () — село в Румунії, у повіті Тулча. Адміністративний центр комуни Крішан.
 Крішан () — село в Румунії, у повіті Констанца. Входить до складу комуни Круча.
 Крішан () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Рібіца.